Rusalka,  divinità, spirito e demone femminile associato ai fiumi e ai laghi nella mitologia slava.
Rusalka, nave da guerra della Marina Militare Imperiale Russa (1867-1893).

Cinema e televisione 
Rusalka, film del 1998 diretto da Aleksandr Petrov
Rusalka, film del 2007 diretto da Anna Melikjan

Letteratura 
Rusalka, romanzo fantasy di C. J. Cherryh (1989).

Musica
Rusalka, opera del compositore Aleksandr Sergeevič Dargomyžskij (1855).
Rusalka, opera del compositore Antonín Dvořák (1901).